Albert Reibmayr ist der Name folgender Personen:

* Albert Reibmayr (Mediziner) (1848–1918), österreichischer Arzt und Autor 
 Albert Reibmayr (Maler) (1881–1941), österreichischer Maler